Arthur I. Boreman, homme politique américain.
Linda Boreman, actrice pornographique américaine.
Patronyme anglais